Mansudae Television (Coreano: 만수대 텔레비죤) es un canal de televisión estatal de Corea del Norte. 

La programación del canal se enfoca en el entretenimiento, además de emitir programas educativos. El canal transmite los viernes y sábados, de 19:00 a 22:00, mientras que los domingos, transmite de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 22:00.

Historia

Algunas fuentes indican que el canal inicio transmisiones en diciembre de 1973, mientras otras fuentes periodísticas afirman que el canal inicio emisiones en 1983. 

Inicialmente, el canal únicamente transmitía en Pionyang y sus alrededores por razones políticas, no obstante, empezó a expandirse a todo el país varios años después, sea a través de dispositivos IPTV o por mediante suscripción, debido a su demanda y popularidad.

Referencias

Cadenas de televisión de Asia
Canales de televisión de Corea del Norte
Empresas públicas de radiodifusión